12-и међузонски турнир у шаху — одигран је у Толуки од 11. до 31. августа 1982. године.

Освајачи првог и другог места на турниру Лајош Портиш и Еугенио Торе, стекли су право да играју на мечевима кандидата.

Резултат

Литература 
 Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 107. .

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Толука, 1982

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1982.